Ausztria
Neustadt, Felső-Ausztria tartomány 2. legnagyobb városa, Wels egyik városrésze

 Németország
Neustadt, település Brandenburg tartományban
Neustadt, település Hessen tartományban
Neustadt, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban